Кызылагадж — азербайджанский топоним.

Значения 
 Кызылагадж (залив) — залив у юго-западного берега Каспийского моря, на территории Азербайджана.
 Кызылагадж (Масаллинский район) — село в Масаллинском районе Азербайджана.
 Кызылагадж (Гёйчайский район)
 Кызылагадж (Сальянский район)